Młynarze (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Makowski
 Młynarze (powiat Makowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Makowski